Rampton ist der Familienname folgender Personen:

 Calvin L. Rampton (1913–2007), US-amerikanischer Politiker (Demokratische Partei)
 Sheldon Rampton (* 1957), US-amerikanischer Herausgeber und Autor
 Tony Rampton (* 1976), neuseeländischer Basketballspieler